Camotillo se puede referir a:

 Normanichthys crockeri, un pez del orden Scorpaeniformes.
Camotillo, dulce peruano hecho de camote machacado.